«Акита Нортерн Хэппинетс» (, ) — японский баскетбольный клуб, выступающий в Восточном дивизионе Чемпионат Японии по баскетболу (Би лига). Представляет город Акита из одноимённой префектуры.

История

Текущий состав

Известные игроки 
  Джастин Кинэн

Ссылки 
 Официальный сайт команды 

Баскетбольные клубы Японии
Баскетбольные клубы, основанные в 2010 году